Гаврил Иосифович Егоров (—) — участник Великой Отечественной войны, пулемётчик разведывательной роты 7-й гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса 47-й армии Воронежского фронта, гвардии сержант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в 1918 году в селе Зырянское ныне Зырянского района Томской области. Русский.

Образование начальное.

В Красной Армии с 1938 года. Участник Великой Отечественной войны с августа 1943 года. Сражался на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины.

Пулемётчик разведывательной роты кандидат в члены ВКП(б) гвардии сержант Гавриил Егоров отличился в конце сентября 1943 года при форсировании реки Днепр в районе села Селище Каневского района Черкасской области Украины. Гвардии сержант Егоров получил задание с группой бойцов первым переправиться на правый берег реки и разведать расположение опорных пунктов противника. Задача, успешно выполненная Егоровым, облегчила переправу основных частей 7-й гвардейской механизированной бригады.

После этого Егоров участвовал в отражении ожесточенных атак пехоты и танков противника на западном берегу Днепра. В боях за удержание и расширение плацдарма уничтожил десятки гитлеровцев. Он первым ворвался в село Селище, захватил в плен двух фашистов и, будучи раненым, доставил пленных на командный пункт бригады.

В 1945 году Г. И. Егоров стал членом ВКП(б). После войны был демобилизован из Вооруженных Сил СССР.

Жил и работал в городе Южно-Сахалинске — областном центре Сахалинской области.

Умер в 1948 году.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии сержанту Егорову Гавриилу Иосифовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4443).
 Награждён также медалями.

Примечания

Ссылки 
 
 Егоров Гаврил Иосифович (1918—1948)

Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Южно-Сахалинске
Персоналии:Зырянское (Томская область)
Персоналии:Южно-Сахалинск